

Carriera
È stato selezionato dai Los Angeles Lakers al primo giro del Draft NBA 1992 (15ª scelta assoluta).

Palmarès
 McDonald's All-American Game (1988)
 NCAA AP All-America Second Team (1992)
 Miglior tiratore da tre punti NBA (2004)

Collegamenti esterni
 
 Scheda su thedraftreview.com